Тавровка (река) — река в Воронеже, приток Воронежа.
 Тавровка (село) — село на Украине.